Orbis kan syfta på:

 Orbis (tidskrift) – en referentgranskad akademisk tidskrift
 Orbis, Tyskland – en kommun i Donnersbergkreis, Tyskland
 ORBIS International – en ideell organisation
 Orbis Pictus – en uppslagsbok för barn
 Orbis – En polsk resebyrå- och hotellkedja som till största delen ägs av AccorHotels